Die COVID-19-Pandemie in Guinea-Bissau tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Erste dokumentierte Fälle von COVID-19-Erkrankungen gab es in Guinea-Bissau am 25. März 2020. Guinea-Bissau ist ein Entwicklungsland, ein kleiner Staat mit etwa 1,9 Millionen Einwohnern, der an der Westküste des Atlantiks liegt und an Senegal und Guinea grenzt.

Guinea-Bissau zählte am 4. Mai 2020 insgesamt 252 COVID-19-Infektionen, 19 gesundete Fälle und einen Toten. Am 23. Juni 2020 waren es 1556 COVID-19-Infektionen, 19 Todesfälle und 191 Genesene.

Innenpolitik 
Die Präsidentschaftswahlen von 2019 haben die innenpolitischen Auseinandersetzungen zwischen den politischen Lagern des Landes verschärft. Deswegen gibt es in der Landeshauptstadt Bissau eine erhöhte militärische Präsenz vor öffentlichen Gebäuden und es kann zu Kundgebungen und Demonstrationen mit gewaltsamen Ausschreitungen kommen.

Maßnahmen 
In dieser schwierigen innenpolitischen Lage hat Guinea-Bissau wegen der drohenden COVID-19-Pandemie seit dem 18. März 2020 alle Grenzen geschlossen und sämtliche Flüge suspendiert.

Der Premierminister von Guinea-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, gab am 25. März 2020 bekannt, dass sich zwei COVID-19-Infektionsfälle in Quarantäne befinden. Es handelte sich um einen UN-Beschäftigten aus dem Kongo und um einen indischen Staatsbürger. Nabiam verordnete anschließend eine Beschränkung des Verkehrs zwischen den acht Regionen des Landes an. Am gleichen Tag wurden der Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre mit der Ausnahme von 7.00 bis 14.00 Uhr zum Einkaufen verhängt. Ein Mindestabstand von zwei Metern zu allen Personen ist einzuhalten, und Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen sind verboten. Die Bürger Guinea-Bissaus sind in der Öffentlichkeit zum Tragen einer Nase-Mund-Maske verpflichtet. Der Staatspräsident Umaro Sissoco Embaló verlängerte am 26. April den Notstand bis zum 11. Mai 2020.

Am 29. April 2020 wurde bekannt, dass Premierminister Nabiam und drei Minister des Landes positiv auf COVID-19 getestet wurden, die sich in einem Hotel in der Hauptstadt Bissau in Quarantäne befinden.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Guinea-Bissau wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Weblinks 
 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Guinea-Bissau
Geschichte (Guinea-Bissau)
Gesundheit (Guinea-Bissau)